Яшар Фикрет оглы Вахабзаде (; 8 апреля 1960, Баку) — советский и азербайджанский футболист, защитник, полузащитник. Тренер.

Начинал играть во второй советской лиге. Выступал за «Автомобилист» Баку (1978—1979) и «Автомобилист» Мингечаур (1980—1982). С 1983 года играл за «Нефтчи» Баку в высшей лиге. В 1989 году из команды, вылетевшей в первую лигу, перешёл в «Хазар» Сумгаит из второй лиги, в 1990—1991 годах играл во второй низшей лиге.

В чемпионате Азербайджана играл за «Хазар» (1992), «Ниджат» Маштага (1993), «Нефтчи» (1993—1997), «Динамо» Баку (1997—1999). Завершил карьеру в возрасте 40 лет в «Кимьячи».

В сезоне 2001/02 — тренер в «Нефтчи». В 2002—2017 годах работал тренером в сборных Азербайджана до 17, 19, 21 года. С лета 2019 года — главный тренер «Кяпаза».

Жена — советская гандболистка Эсмира Вахабзаде (Аскерова).

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Автомобилист» Баку
Игроки ФК «Энергетик» Мингечаур
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Хазар» Сумгайыт
Игроки ФК «АНС Пивани»
Игроки ФК «Баку»
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Кяпаз»